Als Gemeindeprüfungsanstalt bezeichnet man öffentlich-rechtliche Anstalten zur Rechnungsprüfung 

 in Baden-Württemberg, siehe Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg
 in Nordrhein-Westfalen, siehe Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen